«All American Nightmare» — третій студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 7 грудня 2010.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Hinder
Альбоми Universal Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми